

Toponymes

Kirawsk (en biélorusse) ou Kirovsk (en russe), ville de la voblast de Moguilev.

Kirovsk, ville de l'oblast de Léningrad ;
Kirovsk, ville de l'oblast de Mourmansk.

Kirovsk, l'ancien nom de la ville de Holoubivka de l'oblast de Louhansk.

Voir aussi 

 Kirovgrad



Homonymie de toponyme